Схиархимандри́т Паи́сий (Паи́сий Ня́мецкий, в миру Пётр Ива́нович Величко́вский; 21 декабря 1722, Полтава — 15 (26) ноября 1794, Нямецкий монастырь) — святой Русской православной церкви, монах; клирик Константинопольского патриархата;  святоотеческих сочинений и «Добротолюбия».

Память — 15 ноября в Соборе Молдавских святых.

Переводил святоотеческие труды и почитается восстановителем монашеских традиций исихазма и «умной молитвы».

Служение проходило на территории Малороссии (Российская империя), на Афоне (тогда Оттоманская империя), Молдавии.

Биография 
Родился в городе Полтаве в семье малороссийского протоиерея Иоанна, потомственного священника, мать Ирина была из выкрестов; был одиннадцатым ребёнком. Пётр учился в Киевской духовной школе. После трёх лет обучения он вернулся домой и сообщил матери о намерении оставить школу и уйти в монастырь — намерении, которое мать не одобрила.

По совету черниговского старца Пахомия в 17 лет отправился в Любеч к иеросхимонаху Иоакиму; но по прошествии трёх месяцев его жизни в монастыре в связи с назначением нового настоятеля Петру пришлось удалиться из монастыря. После скитаний по разным малороссийским обителям поступил в Медведовский монастырь под Чигирином; был в 1741 году пострижен в рясофор с именем Парфений, однако носил в монашестве имя  из-за ошибки братии монастыря, перепутавшей имена двух послушников, одновременно принявших постриг.

После захвата Медведевского монастыря униатами перешёл в Киев, где работал в типографии Киево-Печерской лавры, овладев там искусством чеканки по меди.

Затем направился в Молдовалахию, где жил в монастыре Святого Николая — Трейстены, а вскоре перешёл в скит Кырнул. В молдавских монастырях всего пробыл около трёх лет, подвизаясь под руководством старцев Василия Поляномерульского, Михаила и Онуфрия.

Двадцати четырёх лет предпринял путешествие на Святую Гору Афон (Греция), куда он и его спутник иеромонах Трифон прибыли 4 июля 1746 года, в канун памяти преподобного Афанасия Афонского; поселился в монастыре Пантократор.

Монах 
В 1750 году на Святую Гору прибыл молдавский учитель Платона — схимонах Василий, который постриг Платона в мантию с наречением ему имени Паисий.

В 1758 году, на 36-м году жизни, Паисий был рукоположён в иеромонаха. При увеличении числа своей братии, по их просьбе, Паисий испросил у Пантократора старую келию пророка Илии и приступил к устройству скита Пророка Илии, став основателем одного из крупнейших скитов на Афоне.

Со временем в связи с военными действиями между Россией и Турцией, в которую были вовлечены и греческие монахи Афона, решил уйти вместе со своей братией в Молдовалахию, где положил труды к совершенствованию тамошней монашеской жизни. По благословению митрополита Молдавского в Яссах получил в 1763 году Свято-Духов монастырь в Драгомирне в Буковине, где установил строгий общежительный порядок, причём богослужение совершалось и на церковнославянском, и на румынском литургических языках.

В годы руководства монастырём Паисий принял великую схиму. После того как Драгомирна по окончании русско-турецкой войны (по договору 1774 года) перешла к Австро-Венгрии, управлял Секульским монастырём, откуда в 1779 году перешёл в Нямецкий (близ города Тыргу-Нямц).

В 1790 году в Нямецком монастыре, который к тому времени был занят российскими войсками, архиепископом Екатеринославским и Херсонским (кафедра тогда была в Полтаве) Амвросием (Серебрениковым), за год до того назначенным местоблюстителем Молдо-Влахийской экзархии, был возведён в сан архимандрита.

В Нямецкой лавре он много трудился над переводами святоотеческих сочинений и создал славянский свод (перевод) «Добротолюбия».

Имена Величковского 
 В миру Пётр
 изменили имя при пострижении в рясофор на Парфений или Платон
 при постриге в малую схиму его мантийным именем стало Паисий

Наследие 
Переводы Паисия с греческого на «славенский» (церковнославянский) язык долгое время были единственными в Малороссии и Российской Империи и читались повсюду. Таковы: сборник «Добротолюбие», сочинения преподобного Исаака Сирина, Феодора Студита, преподобных Варсонофия и Иоанна, святителя Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника, святителя Иоанна Златоуста и многое другое.

В Нямецком монастыре хранится более тридцати рукописей, написанных непосредственно Паисием Величковским, которые содержат его многочисленные правки.

Широко известны поучительные труды Паисия Нямецкого (Величковского). Важную роль в учении Паисия занимает аскетика, которая включает в себя «размышления о смерти» и «Иисусову молитву».

Историк Георгий Федотов называл Паисия Величковского «отцом русского старчества». Непосредственно связанная с ним Оптина пустынь и Свято-Успенская Саровская пустынь сделались двумя центрами духовной жизни: «два костра, у которых отогревается замёрзшая Россия».

Паисий оказал значительное влияние на многих православных подвижников России конца XVIII и XIX веков. Преподобный Серафим Саровский получил благословение на уход в Саров от затворника Китаевской пустыни (под Киевом) старца Досифея, который был духовно связан с обителью преподобного Паисия и направлял туда своих учеников. Сборник «Добротолюбие» был настольной книгой Серафима Саровского (принявшего постриг с именем Серафима в 1786 году, славянское «Добротолюбие» вышло в свет в 1793 году). С духовным наследием Паисия связана история старчества в Оптиной пустыни. Первые оптинские старцы — преподобные Лев (Леонид), Макарий, Моисей — были прямыми учениками учеников преподобного Паисия, а их учеником явился святой Амвросий Оптинский.

Паисий Величковский был прославлен в лике святых на Поместном соборе Русской православной церкви 1988 года.

Память — 15 ноября по юлианскому календарю.

Примечания

Литература 
 Paul Mihail, pr. Starețul Paisie de la Neamț înnoitorul monahismului // Mitropolia Moldovei și Sucevei, an. XXXVIII, 1961. — nr. 5-6. — pp. 409—417.
 Paul Mihail, pr. Traduceri patristice ale starețului Paisie // Mitropolia Olteniei, an. XXIV, 1972. — nr. 3-4. — pp. 217—223.
 
 Пярт И. «Движение Добротолюбия» и влияние преподобного Паисия (Величковского) и его школы на возрождение монастырской жизни в синодальной России // Родное и вселенское: К 60-летию Николая Николаевича Лисового: [Сб. ст.]. — М., 2006. — С. 267—277
 Майнарди А. Житие и автобиография в литературном наследии старца Паисия Величковского // Труды отдела древнерусской литературы. СПб., 2014. — Т. 63. — С. 205—219.
 Шумило С. В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь. Малоизвестные письма прп. Паисия Величковского к Кошевому атаману Войска Запорожского Петру Калнышевскому. Киев — Серпухов: Международный институт афонского наследия в Украине; «Наследие Православного Востока», 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-9905423-3-4
 Шумило С. В. Малоизвестные факты биографии прп. Паисия Величковского во время пребывания его на Афоне (по архивным источникам) // Афонское наследие: научный альманах. Вып. 3-4. Киев — Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2016. — С. 175—185.
 Шумило С. В. Новые архивные документы, подтверждающие настоятельство прп. Паисия Величковского в келье св. Константина и монастыре Симонопетра на Афоне // Обсерватория культуры: научный журнал Российской государственной библиотеки (РГБ). — М., 2016. — Т. 13, № 3. — С. 377—383;
 Шумило С. В. Прп. Паисий Величковский и попытка воссоздания Русика в монастыре Симонопетра: неизвестные письма с Афона // Русь — Святая Гора Афон: Тысяча лет духовного и культурного единства. Материалы Международной научной конференции в рамках юбилейных торжеств, приуроченных к празднованию 1000-летия присутствия русского монашества на Афоне, 21 — 23 сентября 2016 г. — М., 2017. — С. 318—338.
 Величко Е. Б. Учение о молитве как духовном художестве преп. Паисия Величковского // Афонское наследие: научный альманах. — Киев; Чирнигов, 2016. — Т. 3-4. — С. 197—203

Ссылки 
 Крины сельные или цветы прекрасные, собранные вкратце от Божественного Писания
 О преподобном Паисии Величковском (к 210-летию со дня преставления) Статья митрополита Лавра на сайте РПЦЗ
 Преподобный Паисий Величковский на сайте pravoslavie.ru

Преподобные Русской Церкви
Канонизированные в XX веке
Исихазм
Персоналии:Пантократор
Русские православные святые
Христианские святые XVIII века
Старцы
Схиархимандриты
Славянские святые
Персоналии:Нямецкая лавра
Персоналии:Медведовский Николаевский монастырь
Персоналии:Киево-Печерская лавра